Rohrbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Rohrbeck (1852–1919), deutschamerikanischer Genre-, Landschafts- und Porträtmaler
 Hermann Rohrbeck (1899–1978), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Leyla Rohrbeck (* 1990), deutsche Synchronsprecherin und Hörspielsprecherin
 Oliver Rohrbeck (* 1965), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Synchronsprecher
 Ute Rohrbeck (* 1962), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Hörspielsprecherin
 Walter Rohrbeck (1885–1956), deutscher Hochschullehrer für Versicherungswissenschaft

Rohrbeck ist der Name folgender Orte:
 Rohrbeck (Dallgow-Döberitz), Ortsteil der Gemeinde Dallgow-Döberitz, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Rohrbeck (Niedergörsdorf), Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Rohrbeck (Iden), Ortsteil der Gemeinde Iden im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Gemeinde im ehemaligen Kreis Königsberg/Neumark, heute Rosnowo
 Gemeinde im ehemaligen Kreis Arnswalde, heute Kołki